45-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1982 по март 1983 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 14-й раз в своей истории выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
Команды высшей лиги по туровой системе провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига 

Дополнительный матч за 1-е место. «Динамо» (Москва) — МедИн (Одесса) 3:2.

«Аврора» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги алма-атинский АДК.

В переходных матчах запорожская «Орбита» победила московский «Метрострой» и сохранила прописку в высшей лиге.

1-я лига  
 1. АДК Алма-Ата
 2. «Метрострой» Москва
 3. БЗБК Баку
 4. МОПИ Московская область
 5. «Спартак» Омск
 6. «Сокол»  Киев
 7. «Текстильщик» Гродно
 8. «Динамо» Каунас
 9. «Ахтуба» Волгоград
 10. «Виброприбор» Кишинёв
 11. «Эхитуструст» Таллин
 12. «Трудовые Резервы» Ташкент
 13. «Буревестник» Тбилиси
 14. ЕрГаз Ереван
 15. «Буревестник» Фрунзе
 16. «Таджикистан» Душанбе

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Людмила Базюк, Надежда Бородийчук (Федотова), Любовь Голованова (Иванова), Луиза Дианова, Людмила Жигилий, Любовь Козырева, Марина Колосова, Наталья Корнеева, Ирина Максимова, Ирина Маслова, Бригита Ращевская, Наталья Старшова (Разумова). Тренер — Михаил Омельченко.

 МедИн (Одесса): Ирина Арепьева, Наталья Борисова, Елена Воробьёва, Н.Горбачёва, Елена Дородных, Марина Золотарёва, Марина Кочнева, Ирина Неведомская, Лилия Осадчая, Ольга Позднякова, Любовь Рудовская, Елена Соколовская (Ахаминова). Тренер — Юрий Курильский.

 «Уралочка» (Свердловск): Елена Волкова, Марина Вьялицына, Лариса Капустина, Татьяна Кафтайлова, Ирина Кириллова, Ольга Коновалова, Наталья Крылова, Галина Лебедева, Лидия Логинова, Валентина Огиенко, Надежда Орлова, Светлана Шахова. Тренер — Николай Карполь.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1983 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1983 году
1982 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1982 году